Plaats in Indonesië
 Ancol (Cineam), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Ancol (Pademangan), een plaats in het regentschap Jakarta Utara in de provincie Jakarta
Anders
 Ancol (bedrijf), een Indonesisch bedrijf, eigenaar van meerdere attractieparken
 Ereveld Ancol, een ereveld voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de kust bij Jakarta (Tanjung Priok)
 Station Ancol, een spoorwegstation in de wijk Ancol in de Indonesische hoofdstad Jakarta